Рупрехт Марија Луитполд Фердинанд фон Вителзбах (Минхен, 18. мај 1869 — Штарнберг, 2. август 1955) био је баварски престолонаследник и немачки заповедник. Током Првог светског рата заповедао је немачком 6. и групом армија на Западном фронту.

Породица 
Крунски принц Рупрехт рођен је 18. маја 1869. у Минхену. Најстарији је син принца и краља, Лудвига III и надвојвоткиње Марије Терезије од њихово 13. деце. Његово образовање било је традиционално при чему је показивао интерес за спорт. Рупрехт је четири године похађао државну гимназију чиме је постао први члан Баварске краљевске породице који није похађао приватну школу. У септембру 1900. Рупрехт је ступио у брак са надвојвоткињом Маријом Габријелом. Са Маријом је имао петоро деце, а у другом браку са принцезом Антонијом од Луксмембурга је имао чак шесторо деце.

Војна Каријера 
Рупрехт је у баварску војску ступио 1875. године након завршетка гимназије. Почиње напредовати у војној хијеархији. Чин пуковника је достигао 1899. године, генерала је постигао 1900. године, док је 1903. године помакнут у чин генерал поручника. Године 1904. постаје заповедник 1. баварске пешачке дивизије да би 1906.био помакнут у генерала пешадије када постаје и заповедник 1. баварског корпуса. Године 1913. добија чин генерал-пуковника, те постаје главни заповедник 4. армије.

Први светски рат 
На почетку Рупрехт добија заповедништво над 6. армијом која се налазила на западном бојишту, те је била састављена већином од баварских јединица. Рупрехт учесвује у бици на границама на почетку зауставља француски напад на Лорену. Након тога Рупрехт и његова 6. армија учествује у серији битака познатим под називом Трка ка мору. Рупрехт је након тога 1915. одликован Орденом за заслуге. 

Године 1916. Рупрехт добија чин фелдмаршала. Заповедавши групом армија координира немачко повлачење почетком 1917. којом је скраћена немачка линија фронта. Рупертова група армија након тога учествује у дргој бици на Аисани, трећој бици код Ипреса, те бици код Камбраја.

Године 1918. после неуспеха Рупрехт је известио канцелара Георга фон Хертлинфа да је потребно започети преговоре ради окончана непријатељства. Убрзо је уследила савезничка офанзива, те је немачка линија фронта била пробијена код Амјена. Рупрехтова група армија је била присиљена на повлачење све до Шелде где је дочекала крај Првог светског рата.

После рата 
Три дана пре потписивања примирја 1918. Рупрехтов отац Лудвиг III је абдицирао. Рупрехт је 8. новембра 1918. избегао је у Тирол. Био је противник немачког Вермахта, те се никада није одрекао баварског престола залагавши се за одбнову Баварске као уставне монархије.

Године 1939. Руперхт је од нациста присиљен да избегне у Италију где је боравио, највише у Фиренци, као гост италијанског краља. И даље се залагао за обнову Баварске и уједињење са Аустријом. Године 1944. заробили су Руперхову породицу и одвели у логор Сахаузен. На крају је његова породица премештена у логор Дахау где су их ослобили амерички војници.

Након Другог светског рата залагао се за баварску монархију, а подржао га је велики број монархиста. Преминуо је 2. августа 1955. године у 85. години живота.

Породично стабло

Спољашње везе 

 Рупхерт на страници First World War.com
 Рупхерт на страници Historyofwar.com
 Рупхерт на страници Prussian Machine
 Рупхерт на страници Hrono.ru
 Рупхерт на страници Deutschland14-18.de

Рођени 1869.
Умрли 1955.
Немачки фелдмаршали
Немачке војсковође у Првом светском рату
Преживели из концентрационог логора Дахау
Династија Вителсбах